Варшавка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Варшавка — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Россия 
 Варшавка — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Варшавка — село в Новосергиевском районе Оренбургской области.
 Варшавка — посёлок в Карталинском районе Челябинской области.

См. также 
 Варшава (значения)
 Варшавское шоссе
 Варшавянка (значения)